Friedrich-Wilhelm-Gymnasium ist der Name folgender Gymnasien:

 Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Berlin), nach Friedrich-Wilhelm III.
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Breslau)
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Cottbus), nach Friedrich-Wilhelm III.
 Friedrich-Wilhelm-Schule (Eschwege), 1840 gegründetes, nach Kronprinz Friedrich III. benanntes Gymnasium im heutigen Werra-Meißner-Kreises
 Königliches Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Greiffenberg) in Greiffenberg, Brandenburg
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Köln), nach Friedrich-Wilhelm III.
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Krotoschin), 1890 Kgl. Wilhelms-Gymnasium
 Friedrich-Wilhelm-Schule nach Friedrich Wilhelm II. → Städtische Oberschule für Jungen/(Altsprachliches Gymnasium in Umwandlung), siehe Altes Gymnasium Neuruppin
 Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Posen), nach Friedrich Wilhelm III. 
Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (Stettin)
 Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Trier), nach Friedrich Wilhelm III.